Jefferson Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Street Historic District (Iowa), ID-Nr. 04001097
 Jefferson Street Historic District (West Virginia), ID-Nr. 92000877